Linon, affluent de la Rance, France
 Linon, affluent de la Dure, France